Мастурей Ардалан, Шараф Ханом Мастурей Ардалан або Мастура Ардалан (1805, Сенендедж — 1848, Сулайманія) — курдський поет, історик і письменник.
 Ардалан Шекарабі (швед. Ardalan Shekarabi; перс. اردلان شکرآبی‎‎, нар. 28 листопада 1978(19781128), Манчестер) — шведський політик і правник іранського походження.